Кратьэх — небольшой город на востоке Камбоджи. Является административным центром одноимённых  и провинции. Население — 19 975 чел. (по оценке 2011 года).

Экономика 
Город лежит на берегу Меконга. В Кратьэхе работает порт, связывающий его со столицей страны, Пномпенем. Через город проходит автодорога, также ведущая в столицу. У города есть свой аэропорт.

В окрестностях Кратьэха расположены карьеры, в которых добывают белую и жёлтую глину.

На полях, растянувшихся вдоль русла Меконга, выращивают рис — главную сельскохозяйственную культуру для многих народов Восточной и Юго-Восточной Азии, а также растения-каучуконосы. Также здесь культивируют картофель, маис, бананы, тутовое дерево, хлопок, сахарный тростник и др. растения. В окрестных лесах произрастают деревья ценных пород древесины, тик, бук, розовое дерево камфи. Также имеются обширные заросли бамбука.

В промышленности превалирует сельскохозяйственное машиностроение.

Климат

Население 
Ниже представлена динамика численности населения города по годам:

Этнически население представлено в основном кхмерами, горными кхмерами и тямами.

Примечания

Ссылки 

Города Камбоджи